Биндинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биндинг, Карл (1841—1920) — немецкий юрист.
  (род. 1950) — германский политик.
  (1867-1938) — германский писатель, сторонник А. Гитлера.